Le qualificazioni del singolare  femminile dell'US Open 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Patricia Wartusch (primo turno)
  Adriana Gerši (qualificata)
  Evgenija Kulikovskaja (primo turno)
  Anna-Maria Foldenyi (primo turno)
  Anastasija Myskina (qualificata)
  Miho Saeki (ultimo turno)
  Åsa Svensson (qualificata)
  Katarína Studeníková (primo turno)
  Adriana Serra Zanetti (primo turno)
  Cătălina Cristea (qualificata)
  Jolene Watanabe (ultimo turno)
  Janet Lee (qualificata)
  María Vento-Kabchi (qualificata)
  Tathiana Garbin (primo turno)
  Anca Barna (qualificata)
  Tina Pisnik (qualificata)

  Raluca Sandu (secondo turno)
  Petra Mandula (primo turno)
  Miriam Schnitzer (secondo turno)
  Annabel Ellwood (primo turno)
  Sonya Jeyaseelan (primo turno)
  Nadia Petrova (secondo turno)
  Miroslava Vavrinec (secondo turno)
  Francesca Lubiani (secondo turno)
  Mariam Ramón Climent (secondo turno)
  Louise Latimer (secondo turno)
  Alina Židkova (primo turno)
  Jelena Kostanić (qualificata)
  Joanette Kruger (primo turno)
  Eva Bes-Ostariz (secondo turno)
  Elena Makarova (ultimo turno)
  Julia Abe (ultimo turno)

Qualificate

  Tracy Singian
  Janet Lee
  María Vento-Kabchi
  Anastasija Myskina
  Tina Križan
  Tina Pisnik
  Cătălina Cristea
  Åsa Svensson

  Jana Kandarr
  Jelena Kostanić
  Lisa McShea
  Sandra Klösel
  Magdalena Grzybowska
  Tat'jana Puček
  Anca Barna
  Adriana Gerši

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 1999